Сейяхатнаме (перс./османский турецкий язык : سياحت نامه, «книга путешествий») — это название литературной формы и традиции, примеры которых можно найти на протяжении веков в Средневековье по всему исламскому миру, начиная с арабских путешественников Омейядского периода. В более конкретном смысле название относится к путевым заметкам османского путешественника Эвлии Челеби (1611–1682).

Автор 
Сейяхатнаме Эвлии Челеби является выдающимся примером этой традиции. 

Личное имя автора неизвестно, а «Эвлия» — только псевдоним, который он принял в честь своего учителя Эвлии Мехмеда Эфенди. Отец Эвлии Челеби был главным ювелиром при дворе, и благодаря таланту его отца Эвлия получил возможность пользоваться услугами суда. Из-за своего дара в чтении Корана, Эвлия был представлен султану Мураду IV и принят во дворец, где он получил обширную подготовку в каллиграфии, музыке, арабской грамматике и таджвиде. Незадолго до экспедиции Мурада IV в Багдад в 1638 году Эвлия был назначен сипахом Порты. Несмотря на свои разнообразные таланты и возможность подняться по социальной лестнице, Эвлия увлекся географией и вложил свои богатства в жизненную цель путешествий. Он отправился в путешествие, чтобы составить полное описание Османской империи и её соседей и представить полный отчет о своих путешествиях как рассказ от первого лица.

Содержание 
В своей 10-томной книге «Сейяхатнаме» Эвлия описывает в первом томе: столицу Константинополь (Стамбул) (место его рождения) и его окрестности; во II: Бурса, Измир, Батуми, Трабзон, Абхазия, Крит, Эрзурум, Азербайджан, Грузия и др.; в III: Дамаск, Сирия, Палестина, Урмия, Сивас, Курдистан, Армения, Румелия (Болгария и Добруджа) и т. д.; в IV: Ван, Тебриз, Багдад, Басра и др.; в V: Ван, Басра, Венгрия, Россия, Анатолия, Бурса, Дарданеллы, Адрианополь, Молдавия, Трансильвания, Босния, Далмация, София; в VI: Трансильвания, Албания, Венгрия, Новые Замки, Белград, Герцеговина, Рагуза (Дубровник), Черногория, Канижа, Хорватия; в VII: Венгрия, Буда, Эрлау, Темесвар, Трансильвания, Валахия, Молдавия, Крым, Казахстан, юг России, Кавказ, Дагестан, Азак; в VIII: Азак, Кафа, Бахчисарай (Крым), Стамбул, Крит, Македония, Греция, Афины, Додеканес, Пелопоннес, Албания, Валона, Охрида, Адрианополь, Стамбул; в IX: (паломничество в Мекку) юго-запад Анатолии, Смирна, Эфес, Родос, южная Анатолия, Сирия, Алеппо, Дамаск, Медина, Мекка, Суэц; в X: Египет (с историческим экскурсом), Каир, Верхний Египет, Судан, Абиссиния.

Стиль и значение 
Эвлия предпочитает легенду голому историческому факту, а иногда преувеличивает или создает анекдоты для комического эффекта. Его Сейяхатнаме, таким образом, появляется как произведение лёгкой литературы XVII века, которая была понятна широкому кругу благодаря смешанному использованию разговорного турецкого языка XVII века со случайными заимствованиями фраз и выражений из витиеватого стиля. Такая попытка обратиться к широкой аудитории может объяснить отсутствие интереса автора к исторической правде. Он даже записал некоторые случаи, как если бы он сам видел или испытал их, хотя при ближайшем рассмотрении выясняется, что он знает о них только по слухам или литературным источникам, которые он не цитирует. 

Несмотря на эти оговорки, Сейяхатнаме Эвлии предлагает богатую информацию о культурной истории, фольклоре и географии. Значение этой работы заключается в том, что она отражает ментальный подход османских турецких интеллектуалов XVII века в их отношении к немусульманскому Западу и проливает свет на управление и внутреннюю организацию Османской империи того времени.

Из-за ценности его работы, общий термин Сейяхатнаме часто используется для ссылки на книги Эвлии Челеби, в частности, когда речь идет о турецком языке и исследованиях. 

Помимо нескольких переводов на современный турецкий язык, значительная часть Сейяхатнаме Эвлии была переведена на арабский, армянский, боснийский, греческий, венгерский, румынский, русский и сербский языки. Самый последний английский перевод — это перевод Роберта Данкоффа и Суён Кима 2010 года «Османский путешественник: подборки из книги путешествий Эвлии Челеби», который включает разделы из всех томов.

Родственным жанром, специфичным для путешествий и опыта османских послов, является сефаретнаме (سفارت نامه), примеры которого были отредактированы их авторами с целью представления их султану и высшей администрации, таким образом, также имея полуофициальный характер, хотя они оставались интересными и для широкого читателя.

См. также 
 Пири-реис (и его Китаб-и Бахрие)
 Турецкая литература
 Путь Эвлии Челеби

Примечания

Ссылки 
 Seyahatname на османском языке — Автор Робартс — Университет Торонто

Объекты реестра «Память мира»
Литература Османской империи
Книги XVII века
Персидские фразы
Путевые очерки
Литература Турции